Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2017 war die 18. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 8. bis 14. April 2017 in Chandigarh statt.

Im reinen chinesischen Finale setzte sich Yuan Sijun mit einem 6:2-Sieg gegen Fan Zhengyi durch. Er qualifizierte sich damit als Asienmeister für die Main-Tour-Saisons 2017/18 und 2018/19.

Modus 
Die 33 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
Endstand

Quellen 

2017
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Chandigarh
Billardturnier in Indien